«Халдейские оракулы» (: от халдеи и оракул) — восстанавливаемый по цитатам более поздних авторов текст последней четверти II века, сакрализировавший платонизм в его среднеплатонической традиции. Представляет собой собрание гекзаметров (ок. 350 строк по современным изданиям, разделённые на 190 фрагментов).

История создания 
История создания «Халдейских оракулов» на основе свидетельств Михаила Пселла, опиравшегося на Прокла, описывается как общение Юлиана Теурга с душой самого Платона, ответы которой расшифровал и снабдил комментарием отец медиума Юлиан Халдей. Ответы души Платона не нуждались в обосновании и проверке. Тексты «Халдейских оракулов» относились к некритикуемым текстам. Предпосылкой создания «Халдейских оракулов» стала потребность в сакральном тексте, которая была обусловлена повышающимся значением христианства и Библии. Стиль оракулов сложно назвать философским, на него оказала влияние популярная магическая практика и традиционные персидские представления. Начиная с Ямвлиха, «Халдейские оракулы» становятся одним из священных текстов в школах платоников. По информации на 2007 год, из Халдейских оракулов восстановлены примерно 350 строк гекзаметром, разделенных на 190 фрагментов с комментарием.

Халдейские оракулы комментировались и толковались Ямвлихом, Феодором Асинским, Сирианом, Дамаскием и другими. Оракулы оказали большое влияние на сочинения Прокла. Он, по свидетельству «Суды» (Свиды), также написал сочинение о согласованности ряда важных для неоплатоников религиозных систем — «О согласии Орфея, Пифагора и Платона с Халдейскими оракулами».

Концепция 
Основу мироздания образует божественная Триада: трансцендентный Отец, Демиург («Второй Ум») и Геката («Сила»). Трём началам соответствует троица миров: Эмпирей («умопостигаемый мир»), Эфир («звездный космос») и Материя («подлунный мир»). Миром управляют сонмы мелких божеств: иунги (посредники), синохи (силы гармонии) и телетархи. Королевой и богиней демонов признается Геката. Примечательно, что высшая и низшая ступень мироздания совпадают — это Гадес. Люди делятся на избранных (теургов) и стадо. Теургия заключалась в самосовершенствовании посредством использования магической практики, где осуществлялся призыв и сопряжение с божеством. Существенную роль в теургии играли заклинания — ритмичные повторения бессмысленных наборов звуков, в результате чего достигался эффект, напоминающий иббур. Признаком присутствия божества считалось сияние и/или левитация. Магическим инструментом являлся инкрустированный драгоценными камнями золотой шар на ремешке. Его движение могло означать движение небесных сфер. Важную роль в магических практиках играли дыхательные техники и очистительные обряды, а также опыт символической смерти и возрождения. Конечной целью было слияние с божеством.

Примечания

Литература 
Источники:

 Халдейские оракулы / Пер. и комм. А. П. Большакова // Древний Восток и античный мир: Тр. кафедры истории древ. мира. — [Сб.] IV (Ист. фак. МГУ. — М.: ЭкоПресс-2000, 2001. — С. 140—157.

Исследования:

 Афонасин Е. В. Библиографические обзоры: Герметизм. «Халдейские оракулы» // ΣΧΟΛΗ: Филос. антиковедение и классич. традиция. — Новосибирск, 2007. — Т. I, вып. 2. — С. 258—275. — «Халдейские оракулы»: С. 264—273.
 Лосев А. Ф. Халдаизм // Лосев А. Ф. История античной эстетики. — [Т. 8:] Итоги тысячелетнего развития. Кн. I. — М.: АСТ; Фолио, 2000. — С. 277—283, 816.
 Петров А. В. «Халдейские оракулы»: К проблеме авторства // Универсум платоновской мысли. — IX: Неоплатонизм и христ-во. Апологии Сократа: Материалы Девят. Платоновск. конф. 23—24 июня 2001 г. и ист.-филос. семинара 14 мая 2001 г., посвящ. 2400-летней годовщине со дня казни Сократа. — СПб., 2001. — С. 42—50.
 Шичалин Ю. А. «Халдейские оракулы» // Античная философия: Энцикл. словарь / Отв. ред. М. А. Солопова. — М.: Прогресс-традиция, 2008. — С. 780—781.
 Шичалин Ю. А. «Халдейские оракулы» // Новая философская энциклопедия: В 4 т. — Т. 4: Т — Я. — М.: Мысль, 2010. — С. 289.

Ссылки 
 Халдейские оракулы
 Халдейские оракулы
 «Халдейские оракулы»: предисловие к изданию на русском языке

Религиозно-философские сочинения
Сочинения по метафизике
Неоплатонизм
Халдеи